Ланглад.
 Ланглад — коммуна в департаменте Гар.
 Ланглад — остров в составе архипелага Сен-Пьер и Микелон.

 Гильом Жан Фавар-де-Ланглад — барон, французский юрист.
 Де Ланглад, Поль (1894—1980) — французский генерал времён Второй мировой войны.